Рассел Кэрри (родился 28 августа 1956 года в Миннеаполисе, в Миннесоте) — американский телевизионный актер. В России он известен, пожалуй, по сыгранным в мыльных операх на NBC ролям: доброго доктора Тайуса Робинсона — в «Сансет-Бич» и лейтенанта Вика Босвелла — в «Санта-Барбаре», а также по Картеру Тодду — в «Другом мире» .

Фильмография 
                                                         

Актёры мыльных опер США